Botescu:
 Haralambie Botescu
 Bustul doctorului Haralambie Botescu, turnat în bronz
 Ion Botescu, un deputat român (ales în județul Constanța)

Nume de familie românești